Eagle ():
 Eagle — песня шведской группы ABBA (1977).
  — манга.

Техника

Военная 
 Desert Eagle — американо-израильский самозарядный пистолет.
 F-15 «Eagle» — американский истребитель.

Корабли

Двигатели 
 Rolls-Royce Eagle — 12-цилиндровый V-образный авиационный двигатель времён Первой мировой войны.
 Rolls-Royce Eagle XVI — экспериментальный 16-цилиндровый Х-образный авиационный двигатель, построенный в 1925 году.
 Rolls-Royce Eagle (1944) — 24-цилиндровый Н-образный авиационный двигатель, разрабатывавшийся в конце Второй мировой войны и первые послевоенные годы.

Автомобили 
 AMC Eagle — пассажирский автомобиль среднего класса компании American Motors Corporation (AMC), выпускавшаяся с 1979 по 1987 годы.
 Eagle (автомобильная марка) — марка американских автомобилей, подразделение компании Chrysler Group LLC.
 Eagle Mk1 — гоночный автомобиль Формулы-1 американской команды Anglo American Racers.

Программное обеспечение 
 Eagle — алгоритм изменения размеров пиксельной графики.
 EAGLE — САПР для разработки электрических схем и печатных плат.

Названия компаний 
 Eagle Dynamics — компьютерная компания, разработчик авиационных симуляторов.
 Eagle Records — звукозаписывающая компания.

См. также 
 Игл (значения)
 Eagles (значения)